Zizou Bergs è il detentore del titolo in questa edizione.In finale Evgenii Tiurnev ha battuto Kacper Żuk con il punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie 

  Roman Safiullin (primo turno)
  Dmitry Popko (quarti di finale)
  Cem İlkel (primo turno)
  Marius Copil (semifinale)

  Rudolf Molleker (secondo turno) 
  Kacper Żuk (finale) 
  Christopher Eubanks (quarti di finale) 
  Tejmuraz Gabašvili (primo turno)

Alternate 

  Jesper de Jong (primo turno)

  Michael Vrbenský (primo turno)

Qualificati 

  Mirza Bašić (quarti di finale)
  Jiří Lehečka (semifinale)

  Matija Pecotić (primo turno) 
  Tim van Rijthoven (primo turno)

Wildcard 

  Evgenii Tiurnev (campione)
  Vaja Uzakov (primo turno)

  Denis Yevseyev (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

St. Petersburg Challenger II 2021